Eisfuß steht für

 Eisfuß (Festeis), den Teil des Festeises, der von den Gezeiten nicht bewegt wird,
 die Abrasionsterrasse an Eisbergen und Schelfeis,
 einen auch als Bodeneis bezeichneten dick und schwer ausgeprägten Boden aus massivem Glas an Glasgefäßen.